Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Jim Grabb e Richey Reneberg 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jim Grabb /  Richey Reneberg (finale)
 Kelly Jones /  Rick Leach (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Patrick Galbraith /  Danie Visser (quarti di finale)

 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (semifinali)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1992